Freie Stimmen ist der Name folgender Zeitungen:

 Freie Stimmen im Bezirke Zürich, eine zwischen 1842 und 1885 erscheinende linksradikale Zürcher Wochenzeitung
 Freie Stimmen (Kärnten), eine von 1881 bis 1938 erscheinende deutschnationale Kärntner Regionalzeitung